Серо Пелон има више значења:

 Серо Пелон (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пелон, Рарамучи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пелон, Бељависта (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пелон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Пелон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Пелон (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Пелон (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Пелон (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Пелон (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Пелон (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Пелон (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо Пелон (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Пелон (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Пелон (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Пелон (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Пелон (Сан Мигел Санта Флор), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пелон (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Пелон (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Пелон (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серо Пелон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пелон (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Пелон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Пелон, Ел Реторно (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Пелон (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику